

Aziende 
 Ernst & Young, società di consulenza

Codici 
 EY – codice vettore IATA di Eagle Air e di Etihad Airways

Geografia 
 Ey – frazione del comune di Burgdorf (Svizzera)
 Ey bei Kirchberg – frazione del comune di Kirchberg (Svizzera)

Sigle 
 EY – targa automobilistica di Lefkas (Grecia)